Multicopieur, appareil de duplication de puces électroniques ;
Multicopieur, appareil de reprographie qui regroupe les fonctions de copie et le traitement des documents ;